«Приключения бобрёнка» () — документально-постановочный кинофильм 2008 года, рассказывающий о приключениях бобрёнка по имени Белый Хохолок, живущего с мамой и сестрёнкой на реке в лесах Канады.

Сюжет 
В начале фильма бобрёнок Белый Хохолок живёт в хатке посреди запруды с матерью и сестрой. Отца у бобрят нет: он был загрызен волками.

Мать бобрёнка постоянно занята, ей в одиночку приходится валить деревья, ремонтировать плотину и защищать детёнышей от хищников. Бобрёнок же исследует окружающий мир, знакомится с другими обитателями леса: рысёнком, медвежонком, хищным филином. В фильме показаны красочные кадры жизни животных в дикой природе.

Однажды медведица решила перейти реку по бобровой плотине и своим весом разрушила её. Белый Хохолок унесён бурным потоком вниз по реке. Выбравшись на берег, он потерялся в лесу и не может найти дом. Чудом спассшись от стаи волков, бобрёнок вновь выбирается к реке и находит полуразвалившуюся хатку, в которой живёт старый бобр. Они становятся друзьями, вместе преодолевают опасности и спасают жизни друг друга. Когда волки разрушают их хатку, бобры отправляются вверх по течению.

Тем временем мать бобрят защищает единственного оставшегося у неё детёныша от сильной и ловкой выдры.

Бобрёнок находит свой родной дом в разгар лесного пожара и спасает свою мать, придавленную горящим деревом. Старый бобр, таким образом, находит новую семью, и все вместе продолжают полную опасностей жизнь на лесной реке.

Фильм снят в псевдодокументальном жанре, животные в фильме не разговаривают, сюжет сопровождается закадровыми комментариями создателей. В русском переводе текст читает Николай Дроздов.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Приключенческие фильмы Франции
Фильмы о животных
Семейные фильмы Франции
Биологические научно-популярные фильмы